Apollo Theater - em Nova Iorque

No Brasil
 Teatro Apolo (Recife)
 Teatro Apolo (Rio de Janeiro)
 Teatro Apolo (São Paulo)
 Cine Teatro Apolo - em Campina Grande
Na Europa
 Teatro Apolo (Barcelona)
 Teatro Apolo (Lisboa) 
 Teatro Apolo (Madrid)

Desambiguações de teatro